Roccamonfina (berg), een uitgedoofde vulkaan in Italië
Roccamonfina (gemeente), een gemeente in de Italiaanse regio Campania